Flash forward – prolessi, figura retorica

Televisione
Tucker e Becca, nemici per la pelle (Flash Forward) – serie televisiva statunitense del 1996
FlashForward – serie televisiva statunitense del 2009

Letteratura
Avanti nel tempo (Flashforward) – romanzo del 1999 di Robert J. Sawyer

Musica
Flash Forward – album del 2005 della Siegel-Schwall Band